Михаи́л Миха́йлов:
 Михайлов, Михаил Александрович (род. 1971) — российский баскетболист.
 
 Михайлов, Михаил Васильевич (1907—2006) — советский оперный певец-тенор.
 Михайлов, Михаил Ефимович (настоящее имя Михаил Ефимович Каценеленбоген) (1902—1938) — первый секретарь Калининского и Воронежского областных комитетов ВКП(б).
 
 Михайлов, Михаил Козмич (1775—1856) — писатель-переводчик; один из основателей Вольного общества любителей словесности, наук и художеств.
 Михайлов, Михаил Ларионович (1829—1865) — русский поэт, переводчик, революционный деятель.
 Михайлов, Михаил Леонидович (род. 1959) — советский и украинский футболист и тренер.
 
 Михайлов, Михаил Павлович (1947—2007) — советский и российский актёр.
 Михайлов, Михаил Пантелеймонович (1857 — ок. 1917) — русский военачальник.
 Михайлов, Михаил Фёдорович — первый секретарь Курган-Тюбинского областного комитета КП Таджикистана.
 Михайлов, Михаил Яковлевич (1727—?) — иркутский купец.